Le Tournoi de Toulon 2008 est un tournoi de football qui a eu lieu en France du 20 au .

Équipes participantes 

  Chili
  Côte d'Ivoire
  États-Unis
 
 
  Japon

Stades 
Les matches se déroulent à : 
 Aubagne
 Hyères
 La Seyne
 La Valette-du-Var
 Saint-Cyr-sur-Mer
 Solliès-Pont
 Toulon

La compétition

Groupe A

Groupe B

Demi-finales

Match pour la

Finale

Récompenses 
 Meilleur buteur : Sekou Cissé (5)  
 Meilleur joueur : Sebastian Giovinco  
 Meilleur gardien : Davide Bassi  

2008
Football en France en 2008
Sport en France en mai 2008